USS Silversides — кораблі ВМС США, названі на честь риби.

 USS Silversides (SS-236) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі протягом 1941-1969 років. Перетворений на корабель-музей у місті Маскігон (Мічиган).
 USS Silversides (SSN-679) — підводний човен типу «Стерджен». На службі протягом 1972-1994 років. Утилізований у 2001 році.
 USS Silversides (SSN-807) — планований підводний човен типу «Вірджинія». Замовлений у 2019 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни